André Künzi, né le  à Zäziwil en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986 || CP Berne || LNB
|| 35 || 1 || 3 || 4 || 19 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 1986-1987 || CP Berne || LNA
|| 29 || 5 || 3 || 8 || 16 || || || || || 
|-
| 1987-1988 || CP Berne || LNA
|| 35 || 1 || 6 || 7 || 16 || || || || ||  
|-
| 1988-1989 || CP Berne || LNA
|| 32 || 4 || 6 || 10 || 22 || 11 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 1989-1990 || CP Berne || LNA
|| 25 || 1 || 3 || 4 || 6 || 10 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 1990-1991 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 4 || 6 || 10 || 24 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1991-1992 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 1 || 5 || 6 || 12 || 5 || 0 || 1 || 1 || 14 
|-
| 1992-1993 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 2 || 8 || 10 || 32 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1993-1994 || EV Zoug || LNA
|| 34 || 4 || 8 || 12 || 30 || 9 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
| 1994-1995 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 4 || 10 || 14 || 53 || 12 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
| 1995-1996 || EV Zoug || LNA
|| 36 || 2 || 4 || 6 || 18 || 9 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1996-1997 || EV Zoug || LNA
|| 45 || 4 || 15 || 19 || 26 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1997-1998 || EV Zoug || LNA
|| 28 || 6 || 9 || 15 || 16 || 20 || 1 || 5 || 6 || 35
|-
| 1998-1999 || EV Zoug || LNA
|| 44 || 4 || 13 || 17 || 34 || 11 || 2 || 3 || 5 || 16
|-
| 1999-2000 || EV Zoug || LNA
|| 15 || 0 || 2 || 2 || 22 || 11 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
| 2000-2001 || EV Zoug || LNA
|| 42 || 5 || 12 || 17 || 49 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2001-2002 || EV Zoug || LNA
|| 9 || 0 || 1 || 1 || 2 || || || || || 

|518||47||111||158||378||116||9||20||29||101

Notes et références 

Naissance en janvier 1967
Naissance dans le canton de Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du EV Zoug
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Défenseur de hockey sur glace